Conde de Bonfim pode ser:
 Conde de Bonfim, um título nobiliárquico português;
 Conde de Bonfim, um título nobiliárquico brasileiro.

Desambiguação